Die Abkürzung SLN steht für:
 Selbstleuchtendes Nummernschild, ohne externe Lichtquelle beleuchtetes Kfz-Kennzeichen
 sentinel lymph node, engl. für Wächterlymphknoten, medizinischer Begriff

SLN als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Altenburger Land (für den Kreis Schmölln)

Abkürzung